{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66601) - || 1999 RH186 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66602) - || 1999 RH187 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66603) - || 1999 RB190 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66604) - || 1999 RB194 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66605) - || 1999 RF194 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66606) - || 1999 RK194 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66607) - || 1999 RG195 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66608) - || 1999 RW196 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66609) - || 1999 RW198 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66610) - || 1999 RX198 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66611) - || 1999 RZ198 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66612) - || 1999 RO199 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66613) - || 1999 RR199 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66614) - || 1999 RE200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66615) - || 1999 RJ200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66616) - || 1999 RY200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66617) - || 1999 RO201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66618) - || 1999 RT201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66619) - || 1999 RE203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66620) - || 1999 RZ203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66621) - || 1999 RD204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66622) - || 1999 RJ204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66623) - || 1999 RL204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66624) - || 1999 RM204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66625) - || 1999 RE205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66626) - || 1999 RJ205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66627) - || 1999 RC208 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66628) - || 1999 RF208 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66629) - || 1999 RJ208 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66630) - || 1999 RS208 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66631) - || 1999 RP209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66632) - || 1999 RT210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66633) - || 1999 RB212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66634) - || 1999 RJ212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66635) - || 1999 RR212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66636) - || 1999 RA213 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66637) - || 1999 RC213 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66638) - || 1999 RD218 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66639) - || 1999 RQ219 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66640) - || 1999 RG220 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66641) - || 1999 RQ225 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66642) - || 1999 RE226 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66643) - || 1999 RW229 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66644) - || 1999 RL231 || 9 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66645) - || 1999 RN232 || 9 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66646) - || 1999 RM237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66647) - || 1999 RV237 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66648) - || 1999 RZ245 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66649) - || 1999 RE246 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66650) - || 1999 RN246 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66651) - || 1999 RQ252 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66652) Borasisi || 1999 RZ253 || 8 september 1999 || Mauna Kea || C. A. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt
|-
| (66653) - || 1999 RS254 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66654) - || 1999 SF12 || 22 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66655) - || 1999 SN13 || 30 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66656) - || 1999 SV17 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66657) - || 1999 SM19 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66658) - || 1999 ST26 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66659) - || 1999 TJ1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66660) - || 1999 TH2 || 2 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66661) Wallin || 1999 TK2 || 2 oktober 1999 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| (66662) - || 1999 TM4 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66663) - || 1999 TV8 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (66664) - || 1999 TB9 || 7 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (66665) - || 1999 TC9 || 7 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (66666) - || 1999 TL9 || 7 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (66667) Kambič || 1999 TZ11 || 8 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (66668) - || 1999 TN14 || 11 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (66669) Aradac || 1999 TE15 || 12 oktober 1999 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| (66670) - || 1999 TR15 || 12 oktober 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (66671) Sfasu || 1999 TJ17 || 15 oktober 1999 || Nacogdoches || W. D. Bruton, M. L. Johnson
|-
| (66672) - || 1999 TB18 || 10 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (66673) - || 1999 TC19 || 15 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66674) - || 1999 TO25 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66675) - || 1999 TF26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66676) - || 1999 TS27 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66677) - || 1999 TM28 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66678) - || 1999 TR28 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66679) - || 1999 TD29 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66680) - || 1999 TG29 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66681) - || 1999 TN33 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66682) - || 1999 TR35 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66683) - || 1999 TO36 || 12 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66684) - || 1999 TY36 || 15 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66685) - || 1999 TT37 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66686) - || 1999 TX37 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66687) - || 1999 TU45 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66688) - || 1999 TJ52 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66689) - || 1999 TU52 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66690) - || 1999 TH63 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66691) - || 1999 TE67 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66692) - || 1999 TL69 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66693) - || 1999 TB70 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66694) - || 1999 TF72 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66695) - || 1999 TZ72 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66696) - || 1999 TK75 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66697) - || 1999 TX80 || 11 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66698) - || 1999 TM82 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66699) - || 1999 TB85 || 14 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66700) - || 1999 TC85 || 14 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten